Sekulär kan avse:

Världslig
 Sekularisering – religion påverkar lagar, "icke-religiösa" områden och personer i ett samhälle mindre (än förr)
 Sekulär humanism – en gren av humanismen som säger sig företräda vad man kallar ett rationellt förhållningssätt i motsats till religiösa livsåskådningar
 Sekulär konfirmation – en mognadsexamen för ungdomar
 Sekularism – en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet

Tid
 Sekulära variationer –  förändringar, trender, som är så långsamma att en eventuell tidsperiod har en längd på sekler eller mer
 Sekulära fenomen – de långvarigaste eller icke-oscillerande störningarna i planeters rörelse